Miro Sikora, né le  à Katowice en Pologne, est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 5 || 2 || 3 || 5 || 6 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 46 || 32 || 36 || 68 || 37 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 44 || 36 || 21 || 57 || 49 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 17 || 15 || 11 || 26 || 31 || 8 || 8 || 8 || 16 || 2
|-
| 1982-1983 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 18 || 11 || 14 || 25 || 18 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 50 || 37 || 25 || 62 || 78 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 27 || 26 || 8 || 34 || 16 || 9 || 6 || 5 || 11 || 2
|-
| 1985-1986 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 46 || 57 || 31 || 88 || 32 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 43 || 31 || 29 || 60 || 33 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 42 || 33 || 41 || 74 || 42 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 32 || 15 || 38 || 53 || 18 || 9 || 4 || 3 || 7 || 7
|-
| 1989-1990 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 33 || 20 || 15 || 35 || 14 || 8 || 6 || 4 || 10 || 4
|-
| 1990-1991 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 40 || 31 || 22 || 53 || 40 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 35 || 8 || 14 || 22 || 26 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 38 || 13 || 21 || 34 || 8 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Requins de Cologne || Bundesliga
|| 43 || 15 || 19 || 34 || 22 || 10 || 8 || 1 || 9 || 4

Notes et références 

		
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur polonais de hockey sur glace
Naissance en octobre 1957
Naissance à Katowice